Cratere Airy – cratere lunare
 Cratere Airy – cratere marziano